Sajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Sajewka/Саевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Pjatychatky, siehe Sajiwka (Pjatychatky)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Sajiwka (Hrebinka)